Get Over It peut désigner :

 Get Over It, le cinquième album studio du groupe de hard rock américain Mr. Big
 Get Over It, un film américain réalisé par Tommy O'Haver, sorti en 2001.